Tinkoff je název projektů podnikatele Olega Tiňkova:

 Tinkoff Bank – ruská banka
 Team Tinkoff-Saxo – ruský profesionální cyklistický tým
 Tinkoff (pivovar) – ruský pivovar